Індо-пакистанська війна — ряд воєн та воєнних конфліктів між Індією та Пакистаном

 Перша індо-пакистанська війна — 1947—1949 роки
 Друга індо-пакистанська війна — 1965 рік
 Третя індо-пакистанська війна — 1971 рік
 Сіаченський конфлікт — 1984—1987 роки
 Каргільський конфлікт — 1999 рік.

Індо-пакистанський конфлікт